Wessel peut faire référence à:

Patronymie
 Caspar Wessel (1745-1818) est un mathématicien danois et norvégien.
 Gerhard Wessel (1913-2002) est un ancien dirigeant des services de renseignements allemands. 
 Horst Wessel (1907-1930) est un nazi allemand, membre de la Sturmabteilung (SA).
 Paul Wessel (1904-1967), est un homme politique est-allemand. 
 John Wessel (né en 1952), écrivain américain de roman policier.
 Walter Wessel (1892—1943) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Willi Wessel (1937-) est un homme politique allemand.

Nom composé
 Marthinus Wessel Pretorius (1819 -1901) est un homme politique d'Afrique du Sud, Président de la République du Transvaal
 Johan Herman Wessel (1742-1785) est un poète et dramaturge.
 Peter Wessel Tordenskiold (1691-1720) est un amiral danois d'origine norvégienne. 
 Ute Kircheis-Wessel (1953- ) est une fleurettiste allemande.

Autres
 L'Horst Wessel est le premier nom du trois-mâts barque américain Eagle ou ( USCGC Eagle (WIX-327) ), servant aux garde-côtes américains.
 Les îles Wessel sont un groupe d'îles du nord du Territoire du Nord en Australie.
 Le palais Wessel est à Varsovie en Pologne.

Homonymie de patronyme